— первый японский ежемесячный журнал эротической гэкиги, появившийся в 1973 году. Прекратил своё существование в 2000 году. Первоначально выпускался издательством Wani Magazinsha, а затем, после отделения KKbestsellers (), был переведен в это новое издательство. Здесь публиковались работы таких авторов, как Тосио Маэда, Кодзи Ямамото (やまもと孝二), . Комиксы в Manga Erotopia отличались откровенностью и наличием большого количества сцен жестокости, как, например, в Nyohanbo (, «Монах-насильник») Фукусимы.

В 1994 году начало публикацию приложение COMIC Kairaku-ten (), впоследствии выделившееся в отдельный популярный журнал и существующее до настоящего времени.

Примечания

См. также 
 История хентая

Закрывшиеся журналы
Хентай
Эротические журналы
Ежемесячные журналы манги